The Lost Tape — десятый микстейп американского рэпера 50 Cent. Первый микстейп 50 Cent'а в стиле «Gangsta Grillz» вместе с DJ Drama, был выпущен 22 мая 2012 года на сайте DatPiff для бесплатного скачивания.

На микстейпе The Lost Tape присутствуют совместные работы с Snoop Dogg, Eminem, Jeremih, 2 Chainz, Hayes, Robbie Nova, Ned The Wino и членами G-Unit — Kidd Kidd и Precious Paris. Видеоклипы были снять на песни  «Riot (Remix)», «Murder One» («Shady Murder SK Energy Drink #9»), «Get Busy», «All His Love», «O.J.», «Double Up», «Complicated» (перезаписанная версия «SK Energy Track #8»), «I Ain't Gonna Lie».

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы 50 Cent
Сборники 2012 года
Сборники на английском языке
Микстейпы 2012 года
Альбомы, спродюсированные Illmind
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It